Domenico Cecchini (1589-1656), cardinal italien
 Elena Cecchini (née en 1992), coureuse cycliste italienne
 Giovanni Battista Cecchini (1804-1879), architecte et peintre italien
 Libero Cecchini (1919-2020), architecte italien
 Loris Cecchini (1969-), artiste italien
 Luigi Cecchini (né en 1944), médecin italien
 Paolo Cecchini (né en 1927), économiste italien
 Sandra Cecchini (née en 1965), joueuse de tennis italienne

Cecchini désigne aussi :
 (13798) Cecchini, un astéroïde